Estado-Maior-General das Forças Armadas - órgão centralizador de comando das Forças Armadas de Portugal
 Estado Maior Conjunto das Forças Armadas - órgão centralizador de comando das Forças Armadas do Brasil